AEM steht für:
 Adobe Experience Manager, Software von Adobe Inc.
 Agencia Espacial Mexicana, mexikanische nationale Raumfahrtagentur
 Agnico Eagle Mines, kanadisches Bergbauunternehmen
 Akademie für Ethik in der Medizin, deutsche medizinische Fachgesellschaft
 Allgemeine Einführung in das Römische Messbuch
 Anhaltisches Elektromotorenwerk Dessau, deutscher Elektrotechnikhersteller
 Anuario de Estudios Medievales, historische Fachzeitschrift
 Arbeitsgemeinschaft Evangelikaler Missionen, deutscher Missionsdachverband
 Arbeitsgemeinschaft Evangelischer Missionen, Schweizer Missionsdachverband
 Archäologisch-Epigraphische Mitteilungen aus Österreich-Ungarn, archäologische Fachzeitschrift
 Archiv des Erzbistums München und Freising
 Association europeénne des élus de montagne, Europäische Vereinigung der gewählten Berggebietsvertreter.
 Azienda Elettrica Municipale, italienischer Energieversorger
 Ethylen-Acrylat-Kautschuk, Elastomer aus Ethylen(E), Methylacrylat (MA) und als Vernetzungsstelle einer Carbonsäure (CS)

A.E.M. steht für:
 Société d’Application Électro-Mécanique, ehemaliger französischer Automobilhersteller

aem steht für:
 Arem (ISO-639-3-Code), eine der Viet-Sprachen, einer Untergruppe der austroasiatischen Sprachen beidseits der Laos-Vietnam-Grenze

Siehe auch:
 AEMR, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte

Abkürzung